Oltre l'amore, film diretto da Enrico Morosini (1918)
Oltre l'amore, film diretto da Carmine Gallone (1940)